Falconi est un patronyme porté notamment par :

 Armando Falconi (1871-19541), acteur italien ;
 Fander Falconí (1962-), économiste et homme politique équatorien ;
 Irina Falconi (1990-), joueuse de tennis américaine ;
 María Inés Falconi (1954-), écrivaine et dramaturge argentine.

Patronyme italien